Лаута́ро Хавье́р Марти́нес (; ) — аргентинский футболист, нападающий итальянского клуба «Интер» и сборной Аргентины. Обладатель Кубка Америки и чемпион мира 2022 года.

Ранние годы 
Родился в Баия-Бланка, провинция Буэнос-Айрес. В этом городке также родились Родриго Паласио, забивший за «Интер» 48 голов и Ману Джинобили — легенда аргентинского баскетбола, прославивший страну в НБА. До 15 лет Мартинес тоже активно занимался баскетболом, однако затем переключился на футбол, присоединившись к местной команде «Лайнерс». Его отец тоже был профессиональным игроком и когда-то играл в этой команде. Мартинес оказался куда талантливее своего предка, в 2013 году он практически в одиночку вытащил команду в финал Национального Кубка до 17 лет, наколотив 8 голов в 5 матчах. Ещё 13 голов забил в чемпионате своей возрастной категории.

Клубная карьера 
Уже в январе 2014 года Мартинес покинул родной город, перебравшись в большой клуб — «Расинг» из Авельянеды. Вскоре после перехода начал проситься назад в родную команду, однако по рекомендации некоторых лидеров не стал уходить в аренду и сосредоточился на выступлениях в дубле. В 64 матчах забил 53 гола. Благодаря этому, ещё до дебюта в чемпионате Аргентины, привлек внимание европейских топ-клубов. Местные издания писали, что трансфер аргентинца согласован с мадридским «Реалом». Однако никаких подтверждений и конкретных данных по контракту не поступило.

«Расинг» 
Возможно, слухи о Европе заставили руководство клуба поспешить с дебютом 18-летнего форварда в основной команде. Уже 1 ноября 2015 он вышел на поле в поединке против «Крусеро-дель-Норте» (3:0), заменив легендарного Диего Милито, который был его кумиром. Этот матч стал единственным для Лаутаро в том сезоне, он даже не получил золотые медали Апертуры. В первой половине сезона 2016 года сыграл уже в трех матчах и отметился дебютным голом — в ворота «Уракана». Также был удален в одном из матчей, получив две жёлтые карточки за 5 минут. На фоне личного прогресса и травмы основного нападающего команды Лисандро Лопеса Мартинес сумел закрепиться в основе аргентинского гранда. В сезоне 2016/17 забил 9 голов в 23 матчах, в том числе два дубля. В декабре 2017 года Мартинес попал на прицел «Атлетико», «Барселоны» и «Монако». Самым настойчивым был мадридский клуб. 7 декабря стало известно о том, что стороны уже согласовали контракт и Мартинес останется на правах аренды до конца сезона. Однако эта информация оказалась фейком. 28 февраля в поединке Кубка Либертадорес против бразильского «Крузейро» Мартинес отметился хет-триком. С зимы 2018 года в гонку за игрока включился «Интер». Но руководство «Расинга» сыграло на опережение и заключило со своим талантом новый контракт с опцией выкупа в 111 миллионов евро. Благодаря наличию связей в Аргентине, в том числе через свою легенду Милито, «нерадзурри» сумели согласовать трансфер.

«Интернационале» 
Летом 2018 года Лаутаро перешёл в миланский «Интер», подписав контракт на 5 лет. Сумма трансфера составила 25 миллионов евро. В матче против «Сассуоло» он дебютировал в итальянской Серии A. В четырёх следующих матчах провёл всего минуту, а возможно показать себя получил лишь 29 сентября в домашнем поединке против «Кальяри». В этом матче отметился забитым голом.

Несмотря на важнейшие голы в ворота «Наполи» (1:0) и «Фиорентины» (3:0), Мартинес оставался резервным вариантом в атаке. Даже дубль в первом матче 2019 года против «Беневенто» и самая крупная победа «Интера» в кубке за последние 12 лет, не помогли ему выйти в основе на следующий матч Серии А. А помогли околофутбольные скандалы, связанные с Мауро Икарди. Соотечественник Мартинеса был исключен из команды, а сам он получил возможность проявить себя в старте. В феврале забил ещё два гола — оба раза «Интер» побеждал со счетом 1:0. 17 марта игрок заявил о себе на всю Италию, забив решающий мяч в миланском дерби. Также отметился голевой передачей. Но даже это не помогло ему стать безотговорочным игроком основы. До конца сезона провел ещё 6 матчей, лишь 2 в основе. «Интер» в итоге занял четвёртое место и вернулся в Лигу чемпионов, а Спалетти был заменен на Антонио Конте. Под руководством нового наставника Мартинес наконец-то получил достаточную поддержку. 17 сентября дебютировал с «Интером» в рамках Лиги чемпионов — в поединке против «Славии» (1:1). В следующем матче на «Камп Ноу» отличился забитым голом (1:2).

Карьера в сборной 

В 2017 года Мартинес в составе молодёжной сборной Аргентины принял участие в молодёжном чемпионате Южной Америки в Эквадоре. На турнире он сыграл в матчах против команд Перу, Боливии, Колумбии, Бразилии, Эквадора а также дважды Венесуэлы и Уругвая. Лаутаро забил пять мячей и вместе с Брианом Кабесасом, Родриго Амаралем и Марсело Торресом стал лучшим бомбардиром турнира. В том же году Мартинес принял участие в молодёжном чемпионате мира. На турнире он сыграл в матчах против команд Гвинеи, Англии и Южной Кореи. В поединке против гвинейцев Лаутаро сделал дубль.

27 марта 2018 года в товарищеском матче против сборной Испании Мартинес дебютировал за сборную Аргентины, заменив во втором тайме Гонсало Игуаина. 11 октября в поединке против сборной Ирака он забил свой первый гол за национальную команду. 8 июня 2019 года в поединке против сборной Никарагуа Мартинес сделал дубль. Летом того же года Мартинес принял участие в Кубке Америки 2019 в Бразилии. На турнире он сыграл против сборных Парагвая, Катара, Венесуэлы и Бразилии. В поединках против катарцев и венесуэльцев Лаутаро забил по голу.

Осенью 2019 года в товарищеском матче против сборной Мексики Мартинес сделал хет-трик.

Выиграл Кубок Америки 2021 в составе сборной Аргентины.

Голы за сборную Аргентины

Достижения

Командные 

«Интернационале»
 Чемпион Италии: 2020/21
 Обладатель Кубка Италии: 2021/22
 Обладатель Суперкубка Италии (2): 2021, 2022

Сборная Аргентины
 Чемпион мира: 2022
 Обладатель Кубка Америки: 2021
 Победитель Финалиссимы: 2022

Личные 
 Лучший бомбардир Молодёжного чемпионата Южной Америки (5 мячей): 2017

Статистика выступлений

Клубная карьера

Примечания 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Аргентины по футболу
Чемпионы мира по футболу
Чемпионы Южной Америки по футболу
Игроки ФК «Расинг» Авельянеда
Игроки ФК «Интернационале»